Егійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Лот і Гаронна
 Л'Егійон — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.
 1918 Егійон — мала планета в Сонячній системі.